Hauksson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1960), footballeur islandais ;
 Eiríkur Hauksson (né en 1959), chanteur islandais ;
  (1961–2011), peintre islandais ;
 Haukur Hauksson (né en 1991), footballeur islandais ;
 Olafur Thor Hauksson (né en 1964), fonctionnaire islandais ;
 Örn Kató Hauksson (né en 1982), footballeur islandais ;
  (né en 1984), footballeur islandais.

Notes et références 

de:Hauksson
en:Hauksson